Хробице могу бити:

 Хробице (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Хробице (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република